Llista dels 334 municipis del departament francès de les Landes (40).

Landes